

Cinema
 Blanche – film del 1971 diretto da Walerian Borowczyk
 Blanche – film del 2002 diretto da Bernie Bonvoisin

Geografia
 Blanche – stazione della metropolitana di Parigi
 Blanche – affluente della Durance

Onomastica
 Blanche – forma francese e inglese del nome proprio di persona italiano femminile Bianca

Musica
 Blanche – gruppo musicale statunitense
 Blanche – cantante belga
 Blanche  – brano dell'album Body Love di Klaus Schulze del 1977

Televisione
 Blanche – serie televisiva canadese

Altro 
 Blanche – birra di frumento originaria del Belgio